Mettelmühle ist ein Ortsname:

 Mettelmühle (Obersontheim), Wohnplatz im Ortsteil Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mettelmühle (Sinsheim), Wohnplatz im Ortsteil Hilsbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelmühle